Диана Трой () — персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Следующее поколение», а также полнометражных фильмов.

Биография 
Карьера в Звёздном Флоте 2362 — Образовательный отпуск для дополнительного образования по профессии, бетазоид.

2364 — Как лейтенант-коммандер назначена советником на Энтерпрайз NCC-1701-D, под командованием Жан Люка Пикара.

2370 — Повышена до коммандера; прошла офицерский экзамен.

2372 — Переведена с остатком старшего состава капитана Пикара на корабль класса «Суверин» Энтерпрайз-NCC-1701-Е.

2373 — Участвует в управлении Феникса, корабля Зефрама Кокрейна, во время первого контакта на Земле.
Психологический Профиль: Сообщение Медицинского отдела Звездного Флота, Главного Советника (С выдержками из Служебного Файла, модернизация ЗД 50900)

Несмотря на смешение человеческого и бетазоидного наследия, Трой одна из многих советников с её планеты активных в Звездном Флоте, служила советником на корабле Энтерпрайз и сейчас находится на борту преемника. Телепатические способности не только улучшили её рабочие навыки, но и оказали существенную помощь в миссиях первого контакта, переговорах и враждебных столкновениях.

Жизненный интерес к Старым Западным историям появился в детстве, когда отец читал ей перед сном или пел песни, включая её любимую — «Внизу в долине»; позднее она также вспоминала, как она искала монстров под кроватью. Отец умер, когда ей было 7 лет, и воспоминания о боли и грусти утраты остались очень яркими.

Раньше она была генетически связана согласно традиции бетазоидов с Доктором Витом Миллером, сыном лучшего друга её отца. Миллеры хотели провести свадьбу в 2364, но он встретил женщину которая являлась ему в воображении, которая оказалась жертвой чумы тареллианцев, и он отправился с ними, чтобы оказать помощь её людям.

До 2370 года Трой не знала, что у неё была сестра Кестра, которая утонула в озере во время пикника в 6 лет, когда Диана была младенцем. Из-за печали и чувства вины семья переехала, и после смерти Иана Луаксана удалила все записи о Кестре в персональных файлах. Среди детских подарков на память, лежащие в хранении до 2368 — кукла, маленький медведь Тэдди, ожерелья и две книги; в детстве у неё был бетазоидный котёнок, но это никогда не нравилось её матери.

Закончив обучение в Академии она вернулась на родную планету для дальнейшего изучения психологии в Университете, где оказала поддержку Тому Элбруну во время его лечения от стресса.

В это же время она встретила и наслаждалась романом с её «Имзади», Лейтенантом Звездного Флота Вильямом Райкером. Кроме её предназначенной пары Вита Миллера, Райкер единственный человек, который может войти с ней в полный телепатический контакт.

Они планировали пожениться шестью месяцами после того, как он оставил Бетазоид для службы на Потемкине в 2362, но быстрое повышение по карьерной лестнице не допустило этого, и она в конечном счете охладела к нему. Несмотря на скрытые чувства и периодическое использование ею «имзади» связи, их профессиональная жизнь осталась в значительной степени платонической, но все же теплой с их неожиданного воссоединения на Энтерпрайзе двумя годами позже.

Трой не показывала никаких признаков негативной реакции на случайные связи Райкера с другими женщинами, включая Энсина Ро и Сорен, и даже тронута тем, что он все ещё доверяет ей. При всем этом, появление «старого» Райкера с Потемкина в лице Томаса легко сбило её с ног.
Её личные романтические связи включают лидера колонии Геномы Айрона Коннера, посредника Рива, короткие отношения с офицером Ворфом и негоциантом Девинони Ралом.

Из-за беспокойства о её недостатке командных навыков и знаний в течение кризиса ограничены, она успешно прошла командный экзамен Звездного Флота в 2370. Полученные знания помогли ей в успешном восстановлении полета Кокрейна, когда она помогла свести к минимуму влияние 24 столетия и была повторена временная линия, она руководила полетом с Земли, в то время как первоначальная команда была убита путешествующими во времени Боргами.

Она также обучена языкам и лингвистике, что часто делает её важным членом команды первого контакта. Опять таки, именно её навыки в контактах помогли Кокрейну приспособиться к истинной истории её товарищей при предотвращении изменения временной линии в 2373. Во время службы на Энтерпрайзе-Д, предпочитала носить нестандартную форму как успокаивающее влияние на окружающих, но, следуя приказу временного командующего Джеллико в 2369 году, начала носить общую униформу, что стало привычкой.

Трой однажды была беременной, во время инцидента в 2365 с ускоренным циклом вследствие эксперимента неизвестной ранее расы. Мальчик, которого она назвала в честь своего отца, возобновил его нормальную нематериальную форму, когда его присутствие оказалось вредным для нестабильного груза на борту, и Трой глубоко переживала потерю.
Она прошла через бурю эмоций от гнева до страха и беспомощности, когда она лишилась на время эмпатических способностей из-за двухмерной формы жизни двумя годами позднее, сделав её так называемым «пациентом из ада».

Её карьера и сочувствие, свойственное всем бетазоидам, много раз подвергали её риску. Она была похищена по время крушения шаттла в 2364 Армусом на Вагре II, потом еле пережила похищение и хирургическое вмешательство в 2369 году, чтобы сойти за Ромуланского агента Тал Шиар на борту вражеского корабля для помощи подполью Империи незаконно провести двух высокопоставленных беженцев. И годом позже она почти совершила самоубийство в плазменном потоке во время реакции на эмпатическое эхо, оставленное первоначальными строителями Энтерпрайза. Трой так же пережила телепатическое нападение беспокойного уллианского архивариуса Джефа, и позднее чуть не умерла от гиперстарения, из-за использования её лумерианским послом Весом Алкаром в качестве основы для сброса его эмоций.

Десерт — её любимая часть пищи, и один из её самых больших пристрастий и сладостей — шоколад. Перефразируя земного философа-юмориста Вилла Роджерса: «Она никогда не встречала шоколада, которого она бы не любила», если только это не было разнообразие из репликатора; Ктарианский шоколад — её любимый. Она также является частью круга офицеров, играющих в покер, и однажды побила Дэйту в трехмерных шахматах.

Личное Приложение, капитан Ж. Л. Пикар (обновлен ЗД 50900)

Для отчёта, я рекомендую Советника Трои за её усилий выше и вне её прямых обязанностей в кризисной ситуации в убеждении пионера 21 века Зефрама Кокрейна совершить исторический полёт, несмотря на вмешательство Боргов. Как защитник всеобщего исторического образования, я предложил бы проведение некоторых исследований в сфере пред-синтетических напитков.

В фильме «Возмездие» вышла замуж за Вильяма Райкера.

Ссылки 

 Диана Трой на сайте StarTrek.com
 Диана Трой в энциклопедии Memory Alpha

Персонажи «Звёздного пути»
Персонажи-гибриды человека и инопланетян
Персонажи кинофраншизы «Звёздный путь»